Die Divizia A 1957/58 war die 20. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 17. August 1957 und endete am 3. Juli 1958.

Meister wurde erstmals Petrolul Ploiești. Das Team sicherte sich den Titel aufgrund des besseren Torquotienten durch ein 2:1 am letzten Spieltag gegen den bis dahin führenden Știința Timișoara.

Modus 
In dieser Saison wurde das Spieljahr vom Kalenderjahr wieder auf Herbst/Frühjahr umgestellt. Die 12 Mannschaften spielten an 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied der Torquotient.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Petrolul Ploiești – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1958/59
 Știința Timișoara – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
Energia Târgu Mureș, Progresul Oradea

Aufsteiger in die Divizia A 
Știința Cluj, Farul Constanța

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1957/58 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1957/58
Liga-1-Saison